Тамильское письмо () — двадцать шестой блок стандарта Юникод. Содержит символы тамильского письма для записи таких языков, как тамильский, бадага, саураштра.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Тамильское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B8x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B82: TAMIL SIGN ANUSVARA" | ஂ
| title="U+0B83: TAMIL SIGN VISARGA" | ஃ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B85: TAMIL LETTER A" | அ
| title="U+0B86: TAMIL LETTER AA" | ஆ
| title="U+0B87: TAMIL LETTER I" | இ
| title="U+0B88: TAMIL LETTER II" | ஈ
| title="U+0B89: TAMIL LETTER U" | உ
| title="U+0B8A: TAMIL LETTER UU" | ஊ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B8E: TAMIL LETTER E" | எ
| title="U+0B8F: TAMIL LETTER EE" | ஏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0B9x
| title="U+0B90: TAMIL LETTER AI" | ஐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B92: TAMIL LETTER O" | ஒ
| title="U+0B93: TAMIL LETTER OO" | ஓ
| title="U+0B94: TAMIL LETTER AU" | ஔ
| title="U+0B95: TAMIL LETTER KA" | க
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B99: TAMIL LETTER NGA" | ங
| title="U+0B9A: TAMIL LETTER CA" | ச
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B9C: TAMIL LETTER JA" | ஜ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0B9E: TAMIL LETTER NYA" | ஞ
| title="U+0B9F: TAMIL LETTER TTA" | ட
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0BAx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BA3: TAMIL LETTER NNA" | ண
| title="U+0BA4: TAMIL LETTER TA" | த
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BA8: TAMIL LETTER NA" | ந
| title="U+0BA9: TAMIL LETTER NNNA" | ன
| title="U+0BAA: TAMIL LETTER PA" | ப
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BAE: TAMIL LETTER MA" | ம
| title="U+0BAF: TAMIL LETTER YA" | ய
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0BBx
| title="U+0BB0: TAMIL LETTER RA" | ர
| title="U+0BB1: TAMIL LETTER RRA" | ற
| title="U+0BB2: TAMIL LETTER LA" | ல
| title="U+0BB3: TAMIL LETTER LLA" | ள
| title="U+0BB4: TAMIL LETTER LLLA" | ழ
| title="U+0BB5: TAMIL LETTER VA" | வ
| title="U+0BB6: TAMIL LETTER SHA" | ஶ
| title="U+0BB7: TAMIL LETTER SSA" | ஷ
| title="U+0BB8: TAMIL LETTER SA" | ஸ
| title="U+0BB9: TAMIL LETTER HA" | ஹ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BBE: TAMIL VOWEL SIGN AA" | ா
| title="U+0BBF: TAMIL VOWEL SIGN I" | ி
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0BCx
| title="U+0BC0: TAMIL VOWEL SIGN II" | ீ
| title="U+0BC1: TAMIL VOWEL SIGN U" | ு
| title="U+0BC2: TAMIL VOWEL SIGN UU" | ூ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BC6: TAMIL VOWEL SIGN E" | ெ
| title="U+0BC7: TAMIL VOWEL SIGN EE" | ே
| title="U+0BC8: TAMIL VOWEL SIGN AI" | ை
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BCA: TAMIL VOWEL SIGN O" | ொ
| title="U+0BCB: TAMIL VOWEL SIGN OO" | ோ
| title="U+0BCC: TAMIL VOWEL SIGN AU" | ௌ
| title="U+0BCD: TAMIL SIGN VIRAMA" | ்
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0BDx
| title="U+0BD0: TAMIL OM" | ௐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BD7: TAMIL AU LENGTH MARK" | ௗ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0BEx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0BE6: TAMIL DIGIT ZERO" | ௦
| title="U+0BE7: TAMIL DIGIT ONE" | ௧
| title="U+0BE8: TAMIL DIGIT TWO" | ௨
| title="U+0BE9: TAMIL DIGIT THREE" | ௩
| title="U+0BEA: TAMIL DIGIT FOUR" | ௪
| title="U+0BEB: TAMIL DIGIT FIVE" | ௫
| title="U+0BEC: TAMIL DIGIT SIX" | ௬
| title="U+0BED: TAMIL DIGIT SEVEN" | ௭
| title="U+0BEE: TAMIL DIGIT EIGHT" | ௮
| title="U+0BEF: TAMIL DIGIT NINE" | ௯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0BFx
| title="U+0BF0: TAMIL NUMBER TEN" | ௰
| title="U+0BF1: TAMIL NUMBER ONE HUNDRED" | ௱
| title="U+0BF2: TAMIL NUMBER ONE THOUSAND" | ௲
| title="U+0BF3: TAMIL DAY SIGN" | ௳
| title="U+0BF4: TAMIL MONTH SIGN" | ௴
| title="U+0BF5: TAMIL YEAR SIGN" | ௵
| title="U+0BF6: TAMIL DEBIT SIGN" | ௶
| title="U+0BF7: TAMIL CREDIT SIGN" | ௷
| title="U+0BF8: TAMIL AS ABOVE SIGN" | ௸
| title="U+0BF9: TAMIL RUPEE SIGN" | ௹
| title="U+0BFA: TAMIL NUMBER SIGN" | ௺
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания